Saar kan avse:
 Saar – en cirka 250 kilometer lång flod i nordöstra Frankrike och västra Tyskland
 Saar (NF-mandat) –  eller Saargebiet, var ett område i Tyskland, som Storbritannien och Frankrike ockuperade, och som sedan stod under NF-mandat åren 1920–1935
 Saar (protektorat) – var ett franskt protektorat från 1947 till 1956, då det förenades med Västtyskland och blev förbundslandet Saarland
 Saarland – är sedan 1957 ett förbundsland i Förbundsrepubliken Tyskland
 Landkreis Saarlouis – ett distrikt i Saarland
 Saarlouis – en stad i den tyska delstaten Saarland

Personer
 Ferdinand von Saar (1833–1906), var en österrikisk skald

Se även 
 Saarburg – flera